Kagoshima steht für:

 Kagoshima-gun, einen Landkreis der japanischen Provinz Satsuma des Altertums, seit dem 19. Jahrhundert der Präfektur Kagoshima
 Kagoshima-han, ein japanisches Lehen der frühen Neuzeit, siehe Satsuma (Han)
 Kagoshima-ken, 1871 aus dem Lehen hervorgegangene Präfektur Japans, siehe Präfektur Kagoshima
 Kagoshima-shi, deren Hauptstadt, in dieser Form 1889 aus dem Landkreis gelöst, siehe Kagoshima

Kagoshima ist der Familienname folgender Personen:

 Kagoshima Juzō (1898–1982), japanischer Dichter und Puppenmacher

Siehe auch:

 Kagoshima (Marskrater)